Lengkongjaya (Karangpawitan), een plaats in Indonesië
Lengkongjaya (Cigalontang), een plaats in Indonesië
Lengkongjaya (Pamanukan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing